, bezeichnet verschiedene Baum- oder Straucharten, deren frisches Holz oder andere Pflanzenteile unangenehm riechen. Unter diese Sammelbezeichnung fallen zahlreiche Pflanzen in den Tropen, besonders in Subsahara-Afrika, Südamerika, Südostasien und Australien/Neuseeland. Die Gruppe der Stinkhölzer stellt kein gemeinsames Taxon dar, denn sie entstammen keiner gemeinsamen phylogenetischen Entwicklung. Ihre Gemeinsamkeit einer für Menschen unangenehmen Geruchsbildung entstand vielmehr konvergent. Entsprechend der großen Artenvielfalt bestehen oft eher zufallsmäßige Homologien bezüglich von Geruchsstoffen oder pharmakologischen Wirkungen, welche daher „Analogien“ genannt werden.

Inhaltsstoffe 
Die Inhaltsstoffe sind vielfältig und großteils noch unbestimmt. Einige übel riechenden Pflanzen wie Celtis africana enthalten Phenole in ihrem Borken-Phloem. Starke Geruchsstoffe wie Phenole können der Abwehr von Pflanzenfressern dienen.

Manche Stinkhölzer enthalten Toxine, so ist der Sadebaum in allen Teilen giftig. Sein dafür verantwortlicher Hauptwirkstoff ist das ätherische Sadebaumöl, es enthält vor allem α-Pinen und Cadinen, aber auch bis zu 50 % Sabinen, 35 % Sabinylacetat sowie unverestertes Sabinol (bzw. Thujol) und Diacetyl. Pharmakologische Untersuchungen von Ocotea bullata zeigten in Rinde und Blättern ein sehr ähnliches Profil volatiler Inhaltsstoffe.

Stinkholz und Mensch 
Etliche geruchsintensive Pflanzenteile werden zu Gewürzzwecken genutzt, so die nach Zwiebeln riechenden jungen Blätter und Samen des Dysoxylum alliaceum. Manche dieser Pflanzen enthalten Toxine und müssen gegebenenfalls entgiftet werden. Einige traditionell wichtige Arzneipflanzen gehören zu Stinkhölzern.Ocotea bullata ist eine der zehn traditionell wichtigsten Heilpflanzen in KwaZulu-Natal, Extrakte werden vor allem gegen Kopfschmerzen und Entzündungen eingesetzt.

Die natürliche Belastung von gutem Bau- oder Möbelholz mit unangenehmen Gerüchen stellt ein Problem für die exportierende Forstwirtschaft dar. Einige wie Petersianthus macrocarpus aus West- und Zentralafrika sind trotzdem Handelshölzer in der Europäischen Union und fanden einen Platz in der Norm EN 13556. Stinkhölzer wurden jedoch oft absichtlich von den Kolonialherren in Südafrika zur Herstellung von Möbeln verwendet, da sie gegen Insektenfraß stabiler waren (s. Abb.).

Arten 
Es werden zahlreiche Arten unter der Bezeichnung Stinkholz subsumiert, oft ohne zwischen ähnlich aussehenden Arten zu differenzieren. Eine Auswahl an Arten wurde biogeographisch grob entsprechend der Florenreiche nach Kontinentalbereichen geordnet. Zweifelhaft zuzuordnende wurden weggelassen. Manchmal wurden gängige aber unspezifische Pflanzenbezeichnungen in Klammern eingefügt.

Europa, West- und Nordasien 
 Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae)
 Anagyris, verschiedene Arten
 Stinkstrauch (Anagyris foetida), aus Südeuropa
 Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)
 Rhus, verschiedene Arten
 Rhus aromatica, aus Ost-USA, Kanada, Mexiko, Tadschikistan, Usbekistan
 Rosengewächse (Rosaceae)
 Sorbus verschiedene Arten
 Vogelbeere (Sorbus aucuparia), aus Europa bis Westrussland, Iran
 Zypressengewächse (Cupressaceae)
 Wacholder (Juniperus), mindestens eine Art
 Sadebaum (Juniperus sabina), aus Eurasien

Afrika 
 Hanfgewächse (Cannabaceae)
 Zürgelbäume (Celtis), verschiedene Arten
 Celtis africana (weißes Stinkholz), aus Süd-, ,Zentral-, Ostafrika
 Celtis mildbraedii, aus tropischem Afrika
 (Celtis timorensis, aus tropischem Asien (Indien, Sri Lanka, Indochina, Südchina Malaysia, Philippinen), Christmas Inseln)
 Hernandiaceae
 Gyrocarpus, verschiedene Arten
 Gyrocarpus americanus pantropisch
 Johannisbrotgewächse (Caesalpinioideae)
 Scorodophloeus, verschiedene Arten
 Scorodophloeus zenkeri (Knoblauchrinde, Knoblauchbaum), aus Kamerun, Kongo, knoblauchartiges Gewürz; traditionelles Heilmittel gegen Amöben
 Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)
 Afrikanischer Faulbaum (Rhamnus prinoides Syn.: Celtis rhamnifolia)
 Lorbeergewächse (Lauraceae)
 Cryptocarya, mindestens eine Art
 Cryptocarya latifolia (Bastardstinkholz), aus Südafrika
 Ocotea, viele der 230 Arten
 Ocotea bullata (), aus Südafrika
 Stinkender Lorbeer (Ocotea foetens)
 Ocotea kenyensis, aus Ostafrika
 Rosengewächse (Rosaceae)
 Prunus, mindestens eine Art
 Afrikanisches Stinkholz (Prunus africana) (rotes Stinkholz), aus montanem Subsahara-Afrika
 Silberbaumgewächse (Proteaceae)
 Brabejum stellatifolium (rotes Stinkholz), aus Südafrika
 Topffruchtbaumgewächse (Lecythidaceae)
 Foetidia, verschiedene Arten
 Foetidia clusioides, aus Madagaskar
 Foetidia mauritiana, aus Réunion und Mauritius
 Petersianthus, verschiedene Arten
 Petersianthus macrocarpus (Bastardstinkholz), aus West- und Zentralafrika

Amerika 
 Hartriegelgewächse (Cornaceae)
 Tupelobäume (Nyssa), verschiedene Arten
 Schwarzer Tupelobaum (Nyssa sylvatica), aus Südost-USA, Mexiko
 Hernandiaceae
 Gyrocarpus, verschiedene Arten
 Gyrocarpus americanus pantropisch
 Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae)
 Piscidia, verschiedene Arten
 Piscidia piscipula, aus Mexiko bis nach Zentralamerika, Florida und den Antillen
 Piscidia carthagenensis, aus Kolumbien, Mexiko
 Hundsgiftgewächse (Apocynaceae)
 Thevetia, verschiedene Arten
 Thevetia ahouai, aus Südamerika
 Kaperngewächse (Capparaceae)
 Crateva, verschiedene Arten
 Crateva tapia (portugiesisch tapiá d'alho), aus Brasilien, Mittelamerika
 Kermesbeerengewächse (Phytolaccaceae)
 Gallesia, verschiedene Arten
 Gallesia integrifolia (Syn.: Crateva gorarema; ), aus Südamerika, Brasilien bis Peru
 Seguieria, verschiedene Arten
 Seguieria americana (), aus Brasilien, Bolivien, Peru, Venezuela; Verwendung als Gewürz
 Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)
 Kreuzdorn (Rhamnus Syn.: Frangula), verschiedene Arten
 Rhamnus caroliniana (Syn.: Frangula caroliniana), aus den südlichen USA
 Rhus, verschiedene Arten
 Rhus aromatica, aus Ost-USA, Mexiko, Tadschikistan, Usbekistan
 Sapotengewächse (Sapotaceae)
 Sideroxylon, verschiedene Arten
 Sideroxylon foetidissimum, aus Florida, Karibik, nördliches Mittelamerika, Antillen
 Sumachgewächse (Anacardiaceae)
 Pseudosmodingium, verschiedene Arten
 Pseudosmodingium perniciosum (Syn.: Rhus perniciosa), aus Westmexiko
 Topffruchtbaumgewächse
 Gustavia, verschiedene Arten
 Gustavia augusta aus dem tropischen Südamerika
 Gustavia superba, aus dem nordwestlichen Südamerika
 Trompetenbaumgewächse
 Bignonia, verschiedene Arten
 Bignonia callistegioides (portugiesisch cipó d'alho), aus Südbrasilien
 Fridericia, verschiedene Arten
 Fridericia elegans (portugiesisch cipó d'alho), aus Ostbrasilien
 Mansoa, verschiedene Arten
 Mansoa alliacea (), aus tropischem nördlichem Südamerika

Südostasien 
 Hanfgewächse (Cannabaceae)
 Zürgelbäume (Celtis), verschiedene Arten
 (Celtis africana) (weißes Stinkholz)
 (Celtis mildbraedii, aus tropischem Afrika)
 Celtis timorensis, aus tropischem Asien (Indien, Sri Lanka, Indochina, Südchina Malaysia, Philippinen), Christmas Inseln
 Hernandiaceae
 Gyrocarpus, verschiedene Arten
 Gyrocarpus americanus pantropisch
 Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae)
 Styphnolobium, verschiedene Arten
 Japanischer Schnurbaum (Styphnolobium japonicum), aus Japan, Korea, Südchina
 Mahagonigewächse (Meliaceae)
 Dysoxylum, verschiedene Arten
 Dysoxylum alliaceum (Knoblauchbaum), aus Südostasien, nordöstliches Australien, Salomonen
 Olacaceae
 Olax, verschiedene Arten
 (Olax stricta, aus Ostaustralien)
 Olax zeylanica (Stinkholz), aus Sri Lanka, Bangladesch
 Rötegewächse (Rubiaceae)
 Lasianthus, verschiedene Arten
 Lasianthus purpureus, aus Indonesien
 Saprosma, verschiedene Arten
 Saprosma arborea, aus Java, Borneo (Indonesien)
 Sterkuliengewächse (Sterculioideae)
 Sterculia, verschiedene Arten
 Sterculia foetida, aus Indien, Sri Lanka, bis nördliches Südostasien; Samen, Blätter, Früchte und Rinde wie auch das Öl werden medizinisch genutzt

Australien/Neuseeland 
 Cunoniaceae
 Eucryphia, verschiedene Arten
 Eucryphia moorei, aus New South Wales, Victoria (Australien)
 Hanfgewächse (Cannabaceae)
 Zürgelbäume (Celtis), verschiedene Arten
 (Celtis africana)
 Celtis timorensis, aus tropischem Asien (Indien, Sri Lanka, Indochina, Südchina Malaysia, Philippinen), Christmas Inseln
 Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae)
 Jacksonia, verschiedene Arten
 Jacksonia furcellata, aus Westaustralien
 Jacksonia sternbergiana (grünes Stinkholz), aus Westaustralien
 Pararchidendron, verschiedene Arten
 Pararchidendron pruinosum, aus ostaustralischem Regenwald und Neuguinea bis Indonesien
 Jacksonia, verschiedene Arten
 Mahagonigewächse (Meliaceae)
 Dysoxylum, verschiedene Arten
 Dysoxylum alliaceum, aus Südostasien, nordöstliches Australien, Salomonen
 Owenia, verschiedene Arten
 Owenia cepiodora (Zwiebelholz), aus Ostaustralien und Neuguinea bis Indonesien
 Olacaceae
 Olax, verschiedene Arten
 Olax stricta, aus Ostaustralien
 (Olax zeylanica (Stinkholz), aus Sri Lanka, Bangladesch)
 Rautengewächse (Rutaceae)
 Zieria, verschiedene Arten
 Zieria arborescens, aus Regenwäldern in Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmanien
 Rötegewächse (Rubiaceae)
 Coprosma, verschiedene Arten
 Coprosma foetidissima, aus Neuseeland
 Coprosma grandifolia, aus Neuseeland
 Coprosma putida, endemisch auf Lord-Howe-Insel

Einzelnachweise 

Holzart